Степан Михайлович Киричук (род. 18 мая 1949, д. Мазуры, Кобринский район, Брестская область, Белорусская ССР, СССР) — российский политик. Член научно-редакционного совета «Большой Тюменской энциклопедии» (2004 год).

Член партии «Единая Россия».

Биография 
В 1968 году после окончания Брестского техникума железнодорожного транспорта начал работать ремонтным рабочим путевой машинной станции № 170 в Тюмени. С 1968 по 1970 год служил в Советской Армии. С 1970 года продолжил работу в Тюменской дистанции пути. Был путевым рабочим, затем бригадиром, мастером, главным инженером, с 1977 года — начальником Тюменской дистанции пути.

В 1985 году окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В том же году назначен заместителем начальника Тюменского отделения Свердловской железной дороги.

В 1990—1991 — председатель Калининского районного Совета народных депутатов. С 1991 по 1993 — председатель Тюменского городского Совета народных депутатов.

С января 1993 по 16 марта 1996 года — глава администрации города Тюмени. С 1999 года кандидат технических наук. В 2005 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора социологических наук. 

До марта 2005 года — глава города Тюмени.

Избирался в руководящие органы Союза Российских Городов, Ассоциации Сибирских и Дальневосточных Городов, Ассоциации Города Урала. Являлся президентом Ассоциации муниципальных образований Тюменской области. Действительный член Муниципальной академии РФ.

С марта 2005 года по 17 сентября 2018 года — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представитель от администрации Тюменской области. С 25 ноября 2011 года по 14 сентября 2014 года — председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политики, местному самоуправлению и делам Севера (затем — первый заместитель данного комитета) .

В сентябре 2018 года был избран депутатом Тюменской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10, баллотировался  в порядке самовыдвижения. В городской думе председатель постоянной комиссии городской Думы по городскому общественному управлению.

В июле 2006 года — избран президентом Общероссийского конгресса муниципальных образований.

Награды и звания 

 Орденом Дружбы народов 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
 Медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» 
 Почётная грамота Президента Российской Федерации.
 Звание «Почетный гражданин Тюменской области» 
 Звание «Почетный гражданин Тюмени»

Семья 
Женат, двое сыновей.

Примечания

Ссылки 
 Степан Киричук на сайте Совета Федерации

Главы Тюмени
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Выпускники Уральского университета путей сообщения
Почётные граждане Тюменской области